Guiyang bezeichnet:

 Guiyang (贵阳市), Stadt in der chinesischen Provinz Guizhou
 Guiyang (Chenzhou) (桂阳县), Kreis der Stadt Chenzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Guiyang (Dehua) (桂阳乡), Gemeinde im Kreis Dehua in der chinesischen Provinz Fujian
 Guiyang (Dianjiang) (桂阳街道), Straßenviertel im Kreis Dianjiang der chinesischen Stadt Chongqing

 Guiyang (Zen) (潙仰), buddhistischer Patriarch